Headquarters Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Headquarters Historic District (West Glacier, Montana), NRHP-ID 95001569
 Headquarters Historic District (Sergeantsville, New Jersey), NRHP-ID 11000447